Il doppio del torneo di tennis Challenger Britania Zavaleta 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tamer El Sawy e Maurice Ruah che hanno battuto in finale Massimo Ardinghi e Vincenzo Santopadre 7-6, 7-5.

Teste di serie

 Nelson Aerts /  Bernardo Martínez (quarti di finale)
 Tamer El Sawy /  Maurice Ruah (Campioni)

 Massimo Ardinghi /  Vincenzo Santopadre (finale)
 David DiLucia /  Michael Sell (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Britania Zavaleta 1997